Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Dębowski – polski poeta renesansowy i tłumacz poezji
 Andrzej Dębowski – polski naukowiec, inżynier
 Franciszek Dębowski – polski działacz polityczny
 Kamil Dębowski – polski programista sportowy i dydaktyk informatyki
 Piotr Dębowski – polski dziennikarz i komentator sportowy
 Stanisław Dębowski – polski rolnik, poseł na Sejm